Williamson Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Williamson Island (Georgia)
 Williamson Island (Minnesota)
 Williamson Island (West Virginia)